Killbuck Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Killbuck Creek (Kishwaukee River) in Illinois 
 Killbuck Creek (White River) in Indiana 
 Killbuck Creek (Walhonding River) in Ohio